CSI: Crime Scene Investigation -  premiada série policial do canal americano CBS.
CSI: Miami — primeiro spin-off da série CSI: Crime Scene Investigation, ambientado em Miami.
CSI: NY — segundo spin-off da série CSI: Crime Scene Investigation, tendo como cenário a cidade de Nova Iorque.
CSI: Cyber - terceiro e último spin-off da série CSI: Crime Scene Investigation, focado nos crimes virtuais.

Desambiguação